Graubner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Alexander Graubner (* 1957), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 David Graubner (* 1984), Schweizer Handballspieler
 Friedrich Graubner(-Roques) (1823–1890), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Gerhard Graubner (1899–1970), deutscher Architekt
 Gotthard Graubner (1930–2013), deutscher Maler
 Gustav Adolph Andreae-Graubner (1812–1892), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Günter Graubner (1927–2020), deutscher Elektrotechnikingenieur und Hochschullehrer
 Hannelore Graubner (1924–1982), deutsche Komponistin und Lyrikerin
 Henrich Christian Graubner (1763–1832), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Jakob Ludwig Graubner (1775–1857), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Jan Graubner (* 1948), tschechischer Geistlicher, Erzbischof von Prag
 Paul Graubner (1892–1932), deutscher Jurist und Landrat in Altena

Siehe auch:
 Graupner
 Kraupner